Канашский сельсовет

Калининградская область 
 Канашский сельсовет Неманского района (преобразован в 1990-х в сельский округ)

Курганская область 
 Канашский сельсовет Шадринского района (упразднён в 2021 году)

Самарская область 
 Канашский сельсовет Сергиевского района (упразднён в конце 1990-х)

Татарстан 
 Канашский сельсовет Верхнеуслонского района (упразднён в 2005 году)

Тюменская область 
 Канашский сельсовет Нижнетавдинского района (упразднён в первой половине 2000-х)